Haataja est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Juha-Pekka Haataja (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1969), mezzo-soprano finno-suédoise
Kristina Haataja (née en 1953), écrivaine et traductrice finlandaise
 (1881-1956), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois